

Cinema e televisione 
 The Hustle – film del 2008 diretto da Deon Taylor
 The Hustle – serie televisiva statunitense del 2013
 Attenti a quelle due (The Hustle) – film del 2019 diretto da Chris Addison

Musica 
 The Hustle – album di G. Love del 2004
 The Hustle – singolo di Van McCoy del 1975

Videogiochi 
 The Hustle: Detroit Streets – videogioco del 2006 per Xbox e PlayStation

Pagine correlate 
 Hustle